Reutera papillaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Reutera papillaris ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
papillaris